Caryville (Floride)
 Caryville (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis